Schöne Welt steht für:

 Schöne Welt (Magazin), deutsches Boulevardmagazin 
 Die Schöne Welt, Kundenmagazin der Deutschen Bundesbahn
 Schöne Welt, böse Leut, Autobiografie von Claus Gatterer

Siehe auch:
 Schöne neue Welt (Begriffsklärung)